

Niemcy 
 Hohwacht (Ostsee) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Hohwacht – szczyt w Jurze Szwabskiej

Szwajcaria 
 Hohwacht – szczyt w Oberaargau